India
Distretto di Aurangabad – distretto del Bihar
Distretto di Aurangabad – distretto del Maharashtra